Pic du Marboré, een berg in de centrale Pyreneeën
 Marboré (massief), het massief waarin deze berg ligt, ook wel het massief van de Monte Perdido genoemd.